Gooding steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gooding (Colorado)
 Gooding (Idaho)
 Gooding County, Verwaltungseinheit in Idaho

Personen:
 Celia Rose Gooding (* 2000), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin

 Cynthia Gooding (1924–1988), US-amerikanische Folk-Sängerin
 Frank Gooding (1859–1928), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur des Bundesstaates Idaho
 Julia Gooding, britische Sopranistin
 Mason Gooding (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Omar Gooding (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Ray Gooding (* 1959), englischer Fußballspieler
 Sally Gooding (1916–1952), US-amerikanische Bluesmusikerin und Schauspielerin
 Stacey Gooding (* 1985), walisische Squashspielerin